Ирен Экелунд () — шведская легкоатлетка пакистанского происхождения, которая специализируется в беге на короткие дистанции. Чемпионка мира среди юниорок 2013 года в беге на 200 метров с рекордом чемпионатов — 22,92. Чемпионка Швеции 2013 года в помещении на дистанциях 60 и 200 метров.

В настоящее время владеет национальным рекордом на дистанции 200 метров в помещении — 23,15.

Биография 
Экелунд родилась в Пакистане. Её отец швед, а мать анголка. Они познакомились во время службы ее отца в Организации Объединенных Наций в Пакистане. Позже семья вернулась в Швецию и поселилась в Карлстаде, где Ирен жила со своей матерью и пятью братьями и сестрами. Она училась на стилиста  в средней школе в своем родном городе. Участвовала в соревнованиях за шведский клуб в городе Мальме. Экелунд несколько раз заявляла, что она не очень интересуется легкой атлетикой и что у нее нет настоящих кумиров в этом виде спорта .

В настоящее время Экелунд является рекордсменом Швеции в помещении на дистанции 200 метров. На национальном чемпионате Швеции в помещении в Норрчёпинге в 2013 году Экелунд завоевала золотые медали на дистанциях 60 метров и 200 метров. Ее международный дебют состоялся в международном турнире в помещении между Швецией, Финляндией и Норвегией (Векшё, Швеция, 20 января 2013 года).Позже в 2013 году она также дебютировала на международном чемпионате, когда участвовала в чемпионате мира среди молодежи в Донецке, Украина. Она завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров и заняла пятое место в финале на дистанции 100 метров. Она стала первой шведской спортсменкой, выигравшей международный чемпионат в спринте. Благодаря своим выступлениям она была удостоена звания "Новичок года" на Шведской спортивной премии.

Проживает и тренируется в Карлстаде.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Instagram
 https://ru.frwiki.wiki/wiki/Ir%C3%A9ne_Ekelund
 https://ru.wikibrief.org/wiki/Irene_Ekelund
 https://hmong.ru/wiki/Irene_Ekelund

Бегуны на короткие дистанции Швеции